Ел Јагалан има више значења:

 Ел Јагалан, Долорес (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Јагалан (Сан Хосе дел Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику